Regno Unito
 Newington – quartiere e antica parrocchia di Southwark, Londra
 Newington – parrocchia civile del distretto di Shepway, Kent
 Newington – parrocchia civile del distretto di Swale, Kent
 Newington – parrocchia civile dell'Oxfordshire
 Stati Uniti d'America
 Newington – comune della Contea di Hartford, Connecticut
 Newington – comune della Contea di Screven, Georgia
 Newington – comune della Contea di Rockingham, New Hampshire
 Newington – posto nella Contea di Fairfax, Virginia
 Sudafrica
 Newington – paese della Municipalità locale di Bushbuckridge